

Бастроп — місто, штат Луїзіана
 Бастроп — місто, штат Техас